

Toponimia 
Ad Turres fue el nombre de varios sitios de la Antigüedad:
Ad Turres (Brucio), una ciudad de Brucio.
Ad Turres (Byzacena), una ciudad de Byzacena.
Ad Turres (Liburnia), una ciudad de Liburnia; hoy día Crikvenica (Croacia).
Ad Turres (Etruria), una ciudad de Etruria.
Ad Turres (Iliria), una ciudad de Iliria; hoy día Tasovčići, cerca de Čapljina (Bosnia y Herzegovina).
Ad Turres (Tarraconense), una ciudad de la Tarraconense.
Ad Turres (Lacio), una ciudad del Lacio; en la costa, cerca de San Felice Circeo.
Ad Turres Albas, una ciudad del Lacio.

Obras de referencia 
 Ad Turres es una revista anual publicada por el Archivo Municipal de Torrevieja (Alicante).

Wikipedia:Desambiguación